Натуральне число 352
 352 рік до нашої ери
 352 рік нашої ери